est la formule brute de plusieurs isomères.

 atipamézole, numéro CAS 
 ergoline, numéro CAS